Перша Ліга Туреччини 1991—1992  — 34-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул втретє поспіль здобув Бешікташ.

Учасники

Турнірна таблиця 

  

  

Примітки: 
1. Клуб Трабзонспор взяв участь у Кубку володарів кубків 1992—1993 як володар Кубка Туреччини 1991—1992.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1991-1992
Туреччина
Туреччина
1991 у турецькому спорті
1992 у турецькому спорті